

Geografia 

 Saxton, borough della Pennsylvania, USA
 Saxton, Inghilterra
 Saxton, census-designated place della contea di Spartanburg, in Carolina del Sud, USA

Persone 

 Jim Saxton, politico statunitense
 Robert Saxton, compositore britannico
 Rufus Saxton (1824-1908) generale statunitense
 Ron Saxton, politico statunitense

ru:Сэкстон, Джозеф